

Persone
Alessandro Amerio (1876-1965) – fisico e accademico italiano
Danilo Amerio (1963) – cantautore italiano
Danilo Amerio (album)
Luigi Amerio (1912-2004) – matematico e accademico italiano
Piero Amerio (1934) – psicologo e accademico italiano
Romano Amerio (1905-1997) – filosofo, filologo e teologo svizzero-italiano

Altro
Premio Amerio, propr. Premio Luigi e Wanda Amerio – premio annuale nell'ambito della matematica